Sugar and Spice (2001), een Amerikaanse film uit 2001
 Sugar and Spice (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Sugar and Spice, Australische televisieserie
 Sugar and Spice (The Searchers), een liedje van The Searchers uit 1963
 Sugar and Spice (Madness), een liedje van Madness uit 2009
 Sugar and Spice (Martha Reeves and the Vandellas), een muziekalbum uit 1967
 Sugar and Spice (Mya), een muziekalbum uit 2006
 Sugar & Spice (boek), een boek van Lauren Conrad